Новосергеевка (), село, 
Чернещинский сельский совет,
Боровский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321084505. Население по переписи 2001 г. составляет 41 (15/26 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Новосергеевка находится в начале балки Бебесчина.
В 2-х км на юг находится село  Чернещина.

История 
 1914 - дата основания. Село возникло, как хутор, который основал Гунько Сергей Мусеевич. От его имени и походит название села

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Боровского района (Харьковская область)